Meteorologia: Un oratge és un vent suau, generalment agradable. Vegeu vent.
 Meteorologia: L'oratge, per extensió i per a diferenciar-se del temps físic (pas del temps), és un nom alternatiu per al temps atmosfèric.

 Oratge (pokémon), espècie de pokémon, de la que en forma part Castform.